Les initiales BBFC peuvent faire référence à :
 British Board of Film Classification
 Le BBFC, ensemble suisse de jazz